A segunda temporada do The Voice Brasil, um talent show brasileiro, estreou em 3 de outubro de 2013, transmitido pela Rede Globo. Nessa temporada, o programa passou a ser exibido nas noites de quinta-feira, após a telenovela Amor à Vida e não aos domingos à tarde, como na edição anterior.

Na final do programa, ficaram Lucy Alves (Time Carlinhos Brown), Pedro Lima (Time Lulu Santos), Rubens Daniel (Time Daniel) e Sam Alves (Time Claudia Leitte). O cearense Sam Alves, do time de Claudia Leitte, venceu a temporada com 43% dos votos, ganhando 500 mil reais, gerenciamento de carreira e um contrato com a Universal Music. Sam já havia participado da quarta temporada do The Voice dos Estados Unidos, mas lá nenhum técnico virou a cadeira nas audições às cegas.

Audições

Seletivas regionais
As inscrições online estiveram abertas de 16 de dezembro de 2012 a 1 de julho de 2013. Os inscritos selecionados foram então chamados às seleções regionais em oito capitais do Brasil:

Episódios

1.º Episódio: Audições às Cegas (3 de outubro de 2013) 

 Performance em grupo
"Já É" (Lulu Santos) — Técnicos do The Voice Brasil

2.º Episódio: Audições às Cegas (10 de outubro de 2013) 

 Performance em grupo
"Lirirrixa/Bola de Sabão" (Cláudia Leitte) — Técnicos do The Voice Brasil

3.º Episódio: Audições às Cegas (17 de outubro de 2013) 

 Performance em grupo
"Magalenha" (Carlinhos Brown) — Técnicos do The Voice Brasil

4.º Episódio: Audições às Cegas (24 de outubro de 2013) 

 Performance em grupo
"Desejo De Amar/Eu Me Amarrei" (Daniel) — Técnicos do The Voice Brasil

5.º Episódio: Audições às Cegas (31 de outubro de 2013) 

 Performance em grupo
"Babilônia Rock" (Fernanda Abreu) - Técnicos do The Voice Brasil

6.º Episódio: Batalhas, Parte 1 (7 de Novembro de 2013) 
Cada treinador, para reduzir o número de participantes à metade, escolheu duetos da mesma equipe para se enfrentarem na fase de batalhas. O escolhido pelo mentor no final da batalha passa para a próxima fase, porém o que não for escolhido tem a chance de ser resgatado por algum dos outros mentores no "Peguei". Esse recurso dá a chance, de após a eliminação de um candidato na rodada de batalha, dos outros três juízes poderem  "roubar" o competidor de sua equipe original para a deles. Se houver mais de um juiz querendo o mesmo participante, o competidor tem a decisão final de para qual time ele prefere ir. Caso nenhum dos técnicos demonstre interesse em salvar, o participante está eliminado do programa. Vale lembrar que cada um tem direito de salvar apenas três vozes.
 – Participante que venceu a batalha
 – Participante foi pego por outro time
 – Participante foi eliminado

Performance em grupo:

7.º Episódio: Batalhas, Parte 2 (14 de Novembro de 2013) 
 – Participante que venceu a batalha
 – Participante foi pego por outro time
 – Participante foi eliminado

Performance em grupo:

8.º Episódio: Batalhas, Parte 3 (21 de Novembro de 2013) 
 – Participante que venceu a batalha
 – Participante foi pego por outro time
 – Participante foi eliminado

Performance em grupo:

9.º Episódio: Tira-Teima, Parte 1 (28 de Novembro de 2013) 
Cada treinador trabalhou performances individuais com cada participante. Ao vivo ele deve escolher três deles para se apresentarem e serem votados pelo público. O menos votado é automaticamente eliminado, enquanto o técnico escolhe entre um dos outros dois para continuar em seu time. O participante que continuar no palco pode ser salvo por outro técnico. Mas cada técnico pode apenas salvar um participante.

Nessa temporada, apenas telespectadores das regiões Sul, Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste votam durante as transmissões ao vivo, enquanto telespectadores da região Norte (exceto os estados do Amapá, Pará e Tocantins) são impedidos de votarem para salvar seus artistas favoritos no site oficial durante a transmissão gravada da Rede Fuso.

 – Participante que venceu o tira-teima
 – Participante foi pego por outro time
 – Participante foi eliminado

Performance em grupo:

10.º Episódio: Tira-Teima, Parte 2 (5 de Dezembro de 2013) 
No segundo episódio do tira-teima foi anunciado que os técnicos que ainda não haviam salvo alguém perderam o direito de fazer o mesmo.

 – Participante que venceu o tira-teima
 – Participante foi eliminado

11.° Episódio: Shows Ao Vivo - Quartas de final (12 de dezembro de 2013)

 – Participante salvo pelo público
 – Participante salvo pelo seu mentor
 – Participante foi eliminado

12.° Episódio: Shows Ao Vivo - Semifinal (19 de dezembro de 2013)

Classificação para a Final
 – Participante salvo pelo seu mentor e pelo público
 – Participante foi eliminado

Performance em Grupo :

13.° Episódio: Shows Ao Vivo - Final (26 de dezembro de 2013)

Final
 – Participante vencedor
 – Participante finalista

Performances:

Resultados
Detalhes dos resultados

  Vencedor
  Finalista
  Artista foi salvo(a) pelo público
  Artista foi salvo(a) pelo(a) mentor(a)
  Artista foi roubado(a) por outro(a) mentor(a) e avançou na competição

  Artista foi escolhido(a) pelo(a) mentor(a) para avançar direto para a próxima fase
  Artista avançou para a final do programa
  Artista não se apresentou
  Artista foi eliminado(a)

Times 

  Time Brown
  Time Daniel

  Time Lulu
  Time Claudia

Times 
Legenda

  – Vencedor
  – Finalista
  – Eliminado(a) nas semifinais
  – Eliminado(a) nas quartas de final
  – Pego por outro técnico no tira-teima (nome riscado)
  – Eliminado(a) no tira-teima
  – Pego por outro técnico na rodada de batalhas (nome riscado)
  – Eliminado(a) na rodada de batalhas

Audiência 
Os dados são divulgados pelo IBOPE. 

 Em 2013, cada ponto representava 62 000 domicílios em São Paulo.

Ligações externas 
 Site oficial

The Voice Brasil
2013 na televisão no Brasil